Personen
 Andrej Viktorovitsj Monastyrski (geb. 1949) - Russische kunstenaar en auteur
 Boris Saweljewitsch Monastyrski (1903-1977) - Sovjet director of photography
 Moisej Solomonovitsj Monastyrski (1879-1919) - politicus, revolutionair
 Pjotr Lvovitsj Monastyrski (1915-2013) - Sovjet- en Russische theaterregisseur, acteur, leraar, publicist

 Anders
 Monastyrski (Brjansk) - posjolok in de Russische oblast Brjansk
 Monastyrski (district Medvenski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Monastyrski (district Obojanski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Monastyrski (Samara) - posjolok in de Russische oblast Samara
 Monastyrski (Saratov) - posjolok in de Russische oblast Saratov
 Monastyrski (Toela) - posjolok in de Russische oblast Toela
 Monastyrski (eiland) - in de Russische kraj Krasnojarsk

 Zie ook
 Monastyrskyj 
 Davidius monastyrskii
 Monastir (Tunesië)